Die Liste von Preisträgern des Best Architects Award führt einige in der Buchreihe Best Architects veröffentlichte Projekte auf.

Quelle und Hinweise 
 Quelle: grundsätzlich Webseite „bestarchitects.de“, ergänzt und verbessert durch Internetrecherchen.
 Jahrzahl 2007, 2008 …: Jahr des Labels 07, 08 … und Veröffentlichung in Buchform (Ernennung jeweils im Vorjahr)
 Jury: die Namen der Jury-Mitglieder sind gemäß Regeln von Wikipedia dargestellt (z. B. ohne Prof. Titel usw.). Für Titel sowie Angaben zu Architekturbüro und Ort vgl. Originalseite der Jury
 Spaltentitel:
 Gold: Label „best architects JJ in Gold“
 Kategorie: Kategorie des Bauobjektes
 Ort: Örtlichkeit des Bauobjektes inkl. Angabe des Landes. Auf der Webseite bestarchitects.de wird vereinzelt der Ort des Architekturbüros anstelle des Bauobjektes angegeben und auf vorliegender Seite entsprechend korrigiert.
 Titel: Bezeichnung des Bauobjektes
 Architekt: Name des Architekturbüros resp. des beteiligen Architekten Teams
 Land: Hauptsitz Architekturbüro resp. Team
 Foto: Foto Bauobjekt

2006: Best Architects 07

2007: Best Architects 08

2008: Best Architects 09

2009: Best Architects 10

2010: Best Architects 11

2011: Best Architects 12

2012: Best Architects 13

2013: Best Architects 14

2014: Best Architects 15

2015: Best Architects 16

2016: Best Architects 17

2017: Best Architects 18

2018: Best Architects 19

2019: Best Architects 20

2020: Best Architects 21

2021: Best Architects 22

2022: Best Architects 23

Einzelnachweise 

Best Architects Award